Юрий Кравченко: Кравченко, Юрий Александрович (1922—1993) — председатель Иркутского областного исполнительного комитета.
 Кравченко, Юрий Фёдорович (1951—2005) — советский и украинский генерал МВД, министр внутренних дел Украины.